Candida kan syfta på

 Candida (namn) – ett latinskt namn
 Candida (pjäs) – en pjäs av George Bernard Shaw
 Candida (släkte) – ett släkte svampar
 Candida (sång) – en låg Kvällstoppen 1971
 Candida (TV-pjäs) – en TV-pläs av Gustaf Molander från 1967
 Candida, Kampanien – en kommun i provinsen Avellino i Italien